Coop Medlem Syd (tidigare Konsumentföreningen Solidar) var en ekonomisk förening som bildades i Malmö 1907 och bytte namn till Coop Medlem Syd 2013. Föreningen hade vid fusionen med KF ca 380 000 medlemmar och var en av Sveriges största konsumentföreningar. Dess geografiska område bestod av halva Skåne och södra Halland. 

Föreningen drev ingen egen detaljhandelsverksamhet, men var delägare i Kooperativa Förbundet (KF) som i affärsområdet Coop Dagligvaruhandel drev kedjorna Coop Konsum, Coop Nära, Coop Extra och Coop Forum. Inom Solidars distrikt fanns 46 Coop-butiker.
Medlemskortet heter Coop MedMera.

Coop Medlem Syd fusionerade med Kooperativa Förbundet 2015.

Uppdrag
Coop Medlem Syds och hela konsumentkooperationens verksamhetsidé var "Att skapa ekonomisk nytta och samtidigt göra det möjligt för medlemmar att i sin konsumtion bidra till en hållbar utveckling för människor och miljö".

Föreningen var en självständig och pådrivande medlemsorganisation som hade till uppgift att stärka medlemmarnas ställning som konsumenter och kooperationens roll som konsumentrörelse och affärsdrivande verksamhet.

Frågor som föreningen arbetade med var bland annat: klimat och miljö, Fairtrade, kost och hälsa, hushållsekonomi och bistånd (via We Effect och Vi-skogen).
Föreningen samarbetade ofta med andra organisationer, men var partipolitiskt och religiöst obunden.

Se även 
 Solidar

Referenser

Externa länkar 
 Coop Medlem Syds webbplats
 Coop Medlem Syds och andra föreningars blogg 

Konsumentkooperativ
Kooperativa Förbundet